Гай Валерий Поцит () може да се отнася за:

 Гай Валерий Поцит Волуз, консул през 410 пр.н.е.
 Гай Валерий Поцит (трибун), военен трибун 370 пр.н.е.
 Гай Валерий Поцит Флак, консул през 331 пр.н.е.